Знак долготы может означать:
 Макрон — диакритический знак, обозначающий долготу.
 Знак долготы (ː) — знак, обозначающий долготу в МФА.
 Знак полудолготы (ˑ)